Die Trophée Robert LeBel () ist eine Trophäe der Québec Major Junior Hockey League. Sie wird seit 1978 jährlich an das Franchise vergeben, das im Verlauf der regulären Saison den geringsten Gegentorschnitt – und damit auch die wenigsten Gegentore – erhalten hat.

Die Trophäe ist nach Robert LeBel benannt, der unter anderem als Präsident der Canadian Amateur Hockey Association und Internationalen Eishockey-Föderation fungierte und im Jahr 1970 in die Hockey Hall of Fame aufgenommen wurde.

Liste der Gewinner 
 Jahr: Nennt das Jahr, in dem das Franchise die Trophée Robert LeBel gewonnen hat.
 Team: Nennt den Namen des Preisträgers.
 Gegentorschnitt: Nennt den Gegentorschnitt, den das Franchise in der regulären Saison erreicht hat.

Literatur 
 

LHJMQ-Trophäe